Иван Кастриот може бити:

 Иван I Кастриот
 Иван II Кастриот